Belgium
Sainte-Cécile, település Luxembourg tartomány Virton járásában

 Franciaország
Sainte-Cécile, település Indre megyében
Sainte-Cécile, település Manche megyében
Sainte-Cécile, település Saône-et-Loire megyében
Sainte-Cécile, település Vendée megyében